Curdin Perl (ur. 15 listopada 1984 w Samedan) – szwajcarski biegacz narciarski, wicemistrz świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Curdin Perl pojawił 9 grudnia 2000 roku w szwajcarskiej miejscowości Campra w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 128. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2003 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie był między innymi dwunasty na dystansie 30 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Stryn wywalczył na tym samym dystansie stylem klasycznym srebrny medal. Kolejny medal zdobył w 2007 roku, kiedy podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio zajął drugie miejsce w biegu łączonym na 30 km. W Pucharze Świata zadebiutował 19 marca 2005 roku w Falun, zajmując 46. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko dwa lata później - 3 lutego 2007 roku w Davos, gdzie był dziesiąty w biegu na 15 km techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2010/2011, który ukończył na czternastej pozycji. W 2010 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, plasując się na dziesiątej pozycji w sztafecie i siedemnastej w biegu na 15 km stylem dowolnym. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepsze wyniki osiągając podczas MŚ w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 15 km stylem dowolnym i szósty w sztafecie. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których dwukrotnie stawał na podium: w 2009 roku był trzeci, a trzy lata później drugi w szwajcarskim Engadin Skimarathon.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Perl jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 7 stycznia 2018

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 114.
 sezon 2007/2008: 53.
 sezon 2008/2009: 28.
 sezon 2011/2012: 27.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984